Гран-прі Фра́нції 1964 року — четвертий етап чемпіонату світу 1964 року з автоперегонів у класі Формула-1, що відбувся 28 червня на трасі Руан у Верхній Нормандії.

Результати

Кваліфікація

Гонка

Лідирування 
 1—30 кола — Джим Кларк
 31—57 кола — Ден Ґерні

Примітки

Посилання 
 Гран-Прі Франції 1964 року на офіційному сайті Ф1  
 Гран-прі Франції—1964  
 Енциклопедія Ф-1. Гран-прі Франції  

1964
Франція
 06
 28
 1964